

Astronomia 
 Cratere Atwood – cratere lunare

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Atwood – census-designated place della Contea di Logan, Colorado
 Atwood – villaggio della Contea di Douglas e della Contea di Piatt, Illinois
 Atwood – capoluogo della Contea di Rawlins, Kansas
 Atwood – città  della Contea di Hughes, Oklahoma
 Atwood – borough della Contea di Armstrong, Pennsylvania
 Atwood – città della Contea di Carroll, Tennessee

Persone 
 Charles B. Atwood (1849 – 1896) – architetto e disegnatore statunitense 
 Colleen Atwood –  costumista statunitense
 George Atwood – matematico, inventore e scacchista inglese
 Margaret Atwood – poetessa, scrittrice e ambientalista canadese
 Susie Atwood – ex nuotatrice statunitense
 Willie Atwood – cestista statunitense

Scienze 
 Macchina di Atwood– esperimento di laboratorio ideato nel 1784 da George Atwood per verificare le leggi del moto uniformemente accelerato